Вихари:

 Вихари — город в провинции Пенджаб, Пакистан, центр одноимённого округа.
 Вихари — один из 36 округов пакистанской провинции Пенджаб.